Province du Nayala är en provins i Burkina Faso.   Den ligger i regionen Boucle du Mouhoun, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Ouagadougou. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Province du Nayala är mycket platt.

Följande samhällen finns i Province du Nayala:

 Toma

Omgivningarna runt Province du Nayala är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Province du Nayala är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Boucle du Mouhoun